Hope (Esperanza en inglés) puede hacer referencia a:

Personas 

 Alec Derwent Hope, escritor y poeta australiano, que también firmaba sus obras como A. D. Hope;
 Anthony Hope, escritor británico;
 Bob Hope, artista británico-estadounidense;
 Dennis Hope, empresario estadounidense involucrado en la controvertida venta de terrenos extraterrestres;
 Hope Hampton, actriz estadounidense de la época del cine mudo, destacándose por sus interpretaciones de mujeres jóvenes e inconformistas de la década de 1920;
 Hope Solo, una futbolista estadounidense;
 Hope Portocarrero, esposa del dictador Anastasio Somoza Debayle;
 Hope Sandoval, cantautora norteamericana;
 Leslie Hope, actriz canadiense;
 Victor Hope, político y militar británico;
 William Hope Hodgson, escritor inglés, uno de los precursores del terror moderno y la ciencia ficción, y que sirvió de inspiración a autores como Lovecraft;

Autores de nombres científico-botánicos 

 B.Hope - Brigt Hope.
 C.Hope - Charles William Webley Hope, 1832-1904.
 Hope - John Hope, 1725-1786.

Geografía

Poblaciones 

 Hope (Alaska), pequeña población situada en el norte del borough de Península de Kenai;
 Hope (Arkansas), sede del condado de Hempstead, Arkansas;
 Hope (Columbia Británica), comunidad ubicada en las confluencias de los ríos Fraser y Coquihalla, en la provincia canadiense de Columbia Británica;
 Hope (Flintshire), Gales
 Hope (Kansas), ciudad ubicada en el condado de Dickinson, en el estado estadounidense de Kansas;
 Hope (Nueva Jersey), ubicado en el condado de Warren en el estado estadounidense de Nueva Jersey;
 Hope (Nuevo México), una villa ubicada en el condado de Eddy en el estado estadounidense de Nuevo México;
 Hope (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de Hamilton en el estado estadounidense de Nueva York;
 Hope (Quebec), municipio-cantón de la provincia de Quebec, en Canadá;
 Hope Mills (Carolina del Norte), pueblo ubicado en el condado de Cumberland y en el estado estadounidense de Carolina del Norte;
 Hope Ranch (California), comunidad no incorporada de Santa Bárbara, California, localizado en el condado de Santa Bárbara;
 Mount Hope (San Diego), barrio etnicalmente diverso de la ciudad de San Diego, California;
 Hope Town, pequeña ciudad de las Bahamas, situada en el norte de la isla de Elbow Cay en las islas Ábacos;
 Hope Valley, aldea del condado de Washington;

Inglaterra 
 Hope (Derbyshire)
 Hope (Durham)
 Hope (Shropshire)
 Hope (Staffordshire)

Montañas 

 Ben Hope, montaña situada en el norte de Escocia;
 Monte Hope (península Antártica), montaña de los montes de la Eternidad, en la península Antártica;
 Monte Hope, montaña en la Antártida Oriental;
 Sandersons Hope, montaña en el archipiélago de Upernavik, Groenlandia;

Música 

 Hope (álbum de Libera), álbum musical del grupo Libera;
 Darkness and Hope, álbum de la banda portuguesa Moonspell;
 Hope Vol. 2, segundo sencillo del álbum Cult Special Edition de la banda finesa Apocalyptica;
 Hope Is Important, primer álbum de larga duración lanzado en 1998 de la banda escocesa Idlewild;
 Hope, álbum de los disc jockeys británicos Third Party;
 Hope (Jack Johnson), nombre de un sencillo del cantante hawaiano Jack Johnson;
 Hope, álbum debut de 2007 de la banda tunecina Myrath.

Cine y televisión 

 Chicago Hope, serie popular de Estados Unidos;
 Hope Floats, película de Estados Unidos;
 Hope and Glory, película bélica-comedia-drama que cuenta la historia de un niño que crece en el Blitz de Londres durante la Segunda Guerra Mundial;
 Hope, la hija malvada de Gabrielle, en la serie Xena: la princesa guerrera;
 Hope, nombre que recibió en España la serie de televisión Raising Hope;
 Hope, película de Corea del Sur del año 2013;

Otros 

 Cartel "Hope" de Obama, afiche o póster de Barack Obama con el subtítulo «Hope»;
 Diamante Hope, diamante de color azul marino;
 Killing Hope, libro de historia que trata las operaciones encubiertas de la CIA y las intervenciones militares de los Estados Unidos a lo largo de la segunda mitad del ;
 Planet Hope, programa dirigido a la población juvenil de Puerto Rico y otras áreas;
 Hope Estheim, personaje del videojuego Fabula Nova Crystallis: Final Fantasy.

Enlaces externos